Kößlbach heißen:

 Kößlbach (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft bei Bad Ischl, Oberösterreich
 [[Großer Kösslbach]], Bach zur Donau aus dem Sauwald bei Freinberg (Nebenbach Kleiner Kösslbach)
 Kleiner Kösslbach, Bach zur Donau aus dem Sauwald und Naturschutzgebiet bei Wesenufer 

Siehe auch:
 Kesselbach